Buonanno puede referirse a:

Astronomía 

 73465 Buonanno – asteroide.

Personas 

 Errico Buonanno (1979) – escritor y periodista italiano.
 Francesco Buonanno (1858–1940) – empresario y político italiano.
 Gianluca Buonanno (1966–2016) – político italiano.
 Milly Buonanno (1944) – socióloga italiana.